Jacques Rémy peut désigner :

 Jacques Rémy (1972-), un footballeur français ;
 Jacques Rémy (1910-1981), un scénariste français ;
 Jacques Rémy (1944-), un sociologue français ;
 Jacques-Rémy Girerd (1952-), un réalisateur et producteur français de films d'animation.